

Musica 
 Abney Park – gruppo musicale gothic rock e Steampunk statunitense
 Abney Park – album d'esordio degli Abney Park

Persone 
 Don Abney – pianista jazz statunitense
 Larry Abney – ex cestista statunitense
 William de Wiveleslie Abney – scienziato e fotografo inglese

Pagine correlate 
 Abney-Hastings